Лійвакюла — назва географічних об'єктів Естонії.

 Лійвакюла () — село у волості  Вяйке-Маар'я повіту Ляене-Вірумаа.
 Лійвакюла () — село у волості Ляене-Ніґула (до реформи 2017 року у волості Мартна) повіту Ляенемаа.
 Лійвакюла () — село у волості Рідала повіту Ляенемаа.